The World of Tomorrow – cortometraggio del 1939 diretto da Frederic Ullman Jr.
The World of Tomorrow – documentario del 1984 regia di Lance Bird, Tom Johnson
The World of Tomorrow – episodio del 2015 della serie tv Manhattan